Al-Kurna – miejscowość w Egipcie
 Al-Kurna – miejscowość w Iraku